Il doppio del Seoul Open 1996 è stato un torneo di tennis facente della categoria Grand Prix.

Sébastien Lareau e Jeff Tarango erano i detentori del titolo, ma solo Tarango ha partecipato in coppia con David Pate.

Pate e Tarango hanno perso nei quarti di finale contro Kent Kinnear e Kevin Ullyett.

Rick Leach e Jonathan Stark hanno battuto in finale 6–4, 6–4  Kinnear e Ullyett.

Teste di serie
 Rick Leach /  'Jonathan Stark (campioni)
 Wayne Arthurs /  Jack Waite (primo turno)
 David Pate /  Jeff Tarango (quarti di finale)
 Tim Henman /  Gary Muller (semifinali)

Tabellone

Note 
 Tabellone doppio

Seoul Open 1996